Di seguito una lista di asteroidi dal numero 496001 al 497000 con data di scoperta e scopritore.

496001-496100 

|-
|496001 - ||  ||  || CSS
|-
|496002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496004 - ||  ||  || CSS
|-
|496005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496016 - ||  ||  || CSS
|-
|496017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496018 - ||  ||  || CSS
|-
|496019 - ||  ||  || OAM
|-
|496020 - ||  ||  || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
|496021 - ||  ||  || OAM
|-
|496022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496024 - ||  ||  || CSS
|-
|496025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496028 - ||  ||  || OAM
|-
|496029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496032 - ||  ||  || CSS
|-
|496033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496040 - ||  ||  || CSS
|-
|496041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496045 - ||  ||  || CSS
|-
|496046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496049 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|496050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496055 - ||  ||  || CSS
|-
|496056 - ||  ||  || CSS
|-
|496057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496059 - ||  ||  || OAM
|-
|496060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496061 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|496062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496065 - ||  ||  || CSS
|-
|496066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496067 - ||  ||  || OAM
|-
|496068 - ||  ||  || CSS
|-
|496069 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|496070 - ||  ||  || CSS
|-
|496071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496076 - ||  ||  || OAM
|-
|496077 - ||  ||  || CSS
|-
|496078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496081 - ||  ||  || OAM
|-
|496082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496087 - ||  ||  || OAM
|-
|496088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496090 - ||  ||  || OAM
|-
|496091 - ||  ||  || CSS
|-
|496092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496094 - ||  ||  || CSS
|-
|496095 - ||  ||  || OAM
|-
|496096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496097 - ||  ||  || CSS
|-
|496098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

496101-496200 

|-
|496101 - ||  ||  || OAM
|-
|496102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496104 - ||  ||  || OAM
|-
|496105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496107 - ||  ||  || CSS
|-
|496108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496111 - ||  ||  || OAM
|-
|496112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496119 - ||  ||  || CSS
|-
|496120 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496121 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496123 - ||  ||  || WISE
|-
|496124 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|496125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496128 - ||  ||  || WISE
|-
|496129 - ||  ||  || WISE
|-
|496130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496132 - ||  ||  || OAM
|-
|496133 - ||  ||  || CSS
|-
|496134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496137 - ||  ||  || OAM
|-
|496138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496144 - ||  ||  || OAM
|-
|496145 - ||  ||  || OAM
|-
|496146 - ||  ||  || WISE
|-
|496147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496155 - ||  ||  || CSS
|-
|496156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496172 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496173 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496174 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496176 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496177 - ||  ||  || CSS
|-
|496178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496180 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496181 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496183 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496184 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496191 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496194 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496196 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496197 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

496201-496300 

|-
|496201 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496204 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496205 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496209 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496219 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496222 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496224 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496225 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496229 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496231 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496232 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496234 - ||  ||  || CSS
|-
|496235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496236 - ||  ||  || CSS
|-
|496237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496239 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496240 - ||  ||  || CSS
|-
|496241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496242 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496245 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496246 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496247 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496248 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496249 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496252 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496254 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496261 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496262 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496264 - ||  ||  || CSS
|-
|496265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496266 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496267 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496269 - ||  ||  || CSS
|-
|496270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496273 - ||  ||  || CSS
|-
|496274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496275 - ||  ||  || CSS
|-
|496276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496279 - ||  ||  || CSS
|-
|496280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496284 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496286 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496289 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496290 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496294 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496295 - ||  ||  || CSS
|-
|496296 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496297 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

496301-496400 

|-
|496301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496303 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496306 - ||  ||  || ADAS
|-
|496307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496315 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
|496316 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496324 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496325 - ||  ||  || CSS
|-
|496326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496327 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496328 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496329 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496331 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|496332 - ||  ||  || OAM
|-
|496333 - ||  ||  || CSS
|-
|496334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496338 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496339 - ||  ||  || WISE
|-
|496340 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496344 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496346 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496347 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496350 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496352 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496357 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496359 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496365 - ||  ||  || CSS
|-
|496366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496367 - ||  ||  || OAM
|-
|496368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496369 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496370 - ||  ||  || CSS
|-
|496371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496375 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496378 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496380 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496381 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496382 - ||  ||  || OAM
|-
|496383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496385 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496387 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496389 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496390 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496393 - ||  ||  || CINEOS
|-
|496394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496400 - ||  ||  || OAM
|-
|}

496401-496500 

|-
|496401 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496404 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496406 - ||  ||  || CSS
|-
|496407 - ||  ||  || CSS
|-
|496408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496412 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496414 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496415 - ||  ||  || CSS
|-
|496416 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496420 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496421 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496423 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496426 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496429 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496430 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496431 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496432 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496435 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496436 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496438 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496443 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496444 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496446 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496447 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496448 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496449 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496451 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496452 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496453 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496454 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496455 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496457 - ||  ||  || CSS
|-
|496458 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496461 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496471 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496474 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496481 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496485 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496486 - ||  ||  || WISE
|-
|496487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496490 - ||  ||  || OAM
|-
|496491 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496493 - ||  ||  || CSS
|-
|496494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496496 - ||  ||  || CSS
|-
|496497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

496501-496600 

|-
|496501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496512 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496513 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496514 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496515 - ||  ||  || CSS
|-
|496516 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496519 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|496520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496521 - ||  ||  || OAM
|-
|496522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496527 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496530 - ||  ||  || OAM
|-
|496531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496533 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496535 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496536 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496537 - ||  ||  || WISE
|-
|496538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496539 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496545 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496546 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496549 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496556 - ||  ||  || CSS
|-
|496557 - ||  ||  || WISE
|-
|496558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496559 - ||  ||  || CSS
|-
|496560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496561 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496562 - ||  ||  || CSS
|-
|496563 - ||  ||  || CSS
|-
|496564 - ||  ||  || CINEOS
|-
|496565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496566 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496573 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496577 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496580 - ||  ||  || WISE
|-
|496581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496583 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496587 - ||  ||  || WISE
|-
|496588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496593 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496598 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

496601-496700 

|-
|496601 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496602 - ||  ||  || CSS
|-
|496603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496610 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496612 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496615 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496617 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496620 - ||  ||  || WISE
|-
|496621 - ||  ||  || CSS
|-
|496622 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496625 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496626 - ||  ||  || CSS
|-
|496627 - ||  ||  || CSS
|-
|496628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496632 - ||  ||  || CSS
|-
|496633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496635 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496640 - ||  ||  || WISE
|-
|496641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496643 - ||  ||  || CSS
|-
|496644 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|496645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496647 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496651 - ||  ||  || CSS
|-
|496652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496653 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496657 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|496658 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496661 - ||  ||  || CSS
|-
|496662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496665 - ||  ||  || CSS
|-
|496666 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496680 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496685 - ||  ||  || CSS
|-
|496686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496687 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496688 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496689 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496690 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496693 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496697 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

496701-496800 

|-
|496701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496703 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496706 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|496707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496709 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496710 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496712 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496727 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496729 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496742 - ||  ||  || CSS
|-
|496743 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496749 - ||  ||  || CSS
|-
|496750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496751 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496763 - ||  ||  || CSS
|-
|496764 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496778 - ||  ||  || CSS
|-
|496779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496780 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496788 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|496789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496790 - ||  ||  || CSS
|-
|496791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496800 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

496801-496900 

|-
|496801 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496803 - ||  ||  || WISE
|-
|496804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496805 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|496806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496809 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|496810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|496813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496816 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Scotti, J. V.
|-
|496817 - ||  ||  || Parker, Q. A.
|-
|496818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496835 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|496836 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|496837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496864 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|496865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496866 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|496867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496880 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496882 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496883 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496885 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496897 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496899 - ||  ||  || NEAT
|-
|496900 - ||  ||  || SKADS
|-
|}

496901-497000 

|-
|496901 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496905 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496906 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496907 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496914 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496916 - ||  ||  || NEAT
|-
|496917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496918 - ||  ||  || NEAT
|-
|496919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496921 - ||  ||  || NEAT
|-
|496922 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|496923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496930 - ||  ||  || NEAT
|-
|496931 - ||  ||  || NEAT
|-
|496932 - ||  ||  || NEAT
|-
|496933 - ||  ||  || LONEOS
|-
|496934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496953 - ||  ||  || CINEOS
|-
|496954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496962 - ||  ||  || NEAT
|-
|496963 - ||  ||  || NEAT
|-
|496964 - ||  ||  || NEAT
|-
|496965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496967 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
|496968 - ||  ||  || NEAT
|-
|496969 - ||  ||  || NEAT
|-
|496970 - ||  ||  || NEAT
|-
|496971 - ||  ||  || NEAT
|-
|496972 - ||  ||  || NEAT
|-
|496973 - ||  ||  || NEAT
|-
|496974 - ||  ||  || NEAT
|-
|496975 - ||  ||  || NEAT
|-
|496976 - ||  ||  || NEAT
|-
|496977 - ||  ||  || NEAT
|-
|496978 - ||  ||  || NEAT
|-
|496979 - ||  ||  || NEAT
|-
|496980 - ||  ||  || NEAT
|-
|496981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496982 - ||  ||  || NEAT
|-
|496983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|496984 - ||  ||  || NEAT
|-
|496985 - ||  ||  || NEAT
|-
|496986 - ||  ||  || NEAT
|-
|496987 - ||  ||  || NEAT
|-
|496988 - ||  ||  || NEAT
|-
|496989 - ||  ||  || NEAT
|-
|496990 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|496991 - ||  ||  || NEAT
|-
|496992 - ||  ||  || NEAT
|-
|496993 - ||  ||  || NEAT
|-
|496994 - ||  ||  || NEAT
|-
|496995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|496996 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|496997 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|496998 - ||  ||  || NEAT
|-
|496999 - ||  ||  || NEAT
|-
|497000 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0496001